Todhunter peut faire référence à :

Patronyme
Isaac Todhunter (1820-1884), mathématicien anglais
John Todhunter (1839-1916), poète et dramaturge irlandais
Willis Todhunter Ballard (1903-1980), écrivain américain

Homonymie de patronyme